Keener Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Keener Township (Arkansas)
 Keener Township (Indiana)